Белово — деревня в Нерехтском районе Костромской области. Входит в состав Волжского сельского поселения.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Подорванка переименована в Белово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нерехтского района